Der Rajon Horodok (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 70.000 Einwohnern. Er lag im Herzen der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 727 km².

Geographie 
Der Rajon lag im Herzen der Oblast Lwiw und grenzte im Norden an den Rajon Jaworiw, im Osten an den Rajon Pustomyty, im Südosten an den Rajon Mykolajiw, im Süden an den Rajon Drohobytsch, im Südwesten an den Rajon Sambir sowie im Nordwesten an den Rajon Mostyska.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 in kleinerer Form als Teil der Ukrainischen SSR innerhalb der Sowjetunion, 1962 wurden Teile des Rajons Rudky, welcher wiederum nach der Auflösung der Oblast Drohobytsch 1959 Teile des Rajons Komarno zugeschlagen bekommen hatte, mit dem Rajon vereinigt. Seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Lwiw sowie in kleineren Teilen an den Rajon Sambir.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 2 Stadtratsgemeinden, 1 Siedlungsgemeinde und 27 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 1 Siedlung städtischen Typs
 77 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 
 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Horodok
Rajon Lwiw
Rajon Sambir
Aufgelöst 2020